3 miejscowości w Polsce: 
 Chwalęcin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Niemcza 
 Chwalęcin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta 
 Chwalęcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą